Jet lag – disturbo che si verifica quando si attraversano molti fusi orari

Cinema 
Jet Lag (Décalage horaire) – film del 2002 diretto da Danièle Thompson

Editoria 
Jetlag – collana editoriale parodistica di guide turistiche che ha pubblicato in italiano i titoli Molvanîa: una terra mai raggiunta dai dentisti e Păh-Tak. La patria del colpo di sole

Musica 
Jet Lag – album della Premiata Forneria Marconi del 1977
Jet Lag – singolo dei Simple Plan del 2011
JetLag – gruppo rock progressivo italiano